Scholz:
 Bernhard Scholz
 Ernst Scholz
 Kristine Scholz
 Lilly Scholz
 Olaf Scholz
 Robert Scholz

Tyska efternamn